

Доніфен — місто, штат Міссурі
 Доніфен — селище, штат Небраска